In de stad Utrecht:
 Kasteel Vredenburg, 16e-eeuws kasteel dat op de plek stond waar later het plein Vredenburg kwam
 Vredenburg (plein), plein en aangrenzende straat
 TivoliVredenburg, een muziekgebouw aan het Vredenburg waar het poppodium Tivoli en het Muziekcentrum Vredenburg in opgegaan zijn in 2014
 De Vredenburg, een winkel- en appartementencomplex aan het Vredenburg

Personen:
 Jacob Jansen Vredenburg (1802-1865), Nederlands schilder
 Joël Vredenburg (1866-1943), Nederlands rabbijn

Overige:
 Vredenburg (Hoogezand), een voormalige 17e-eeuwse borg in Hoogezand
 Vredenburg/Kronenburg, woonwijk in Arnhem
 Vredenburg (Westervoort), voormalig kasteel in Westervoort
 Vredenburg (Ghana), voormalig fort langs de Nederlandse Goudkust (Ghana)
 Vredeburg (Indonesië), 18e-eeuws fort in Jogjakarta, ook wel Vredeburg of Rustenburg geheten en heden een museum
 Vredenburg (plantage), voormalige plantage in Suriname
 Vredenburg (Zuid-Afrika), een kleine stad in de regio West-Kaap in Zuid-Afrika

Zie ook
 Vredeburg
 Vredenburgh